

Enseignement

Université catholique
De nombreux établissements universitaires comportent cette titulature dans leur nom. Pour les articles les concernant, consulter la liste générée automatiquement en cliquant sur le lien suivant :
Université catholique

Université pontificale
Une université catholique établie sous l'autorité directe du Saint-Siège est appelée « Université pontificale ». Pour les articles concernant ce type d'établissement, voir l'article :
 Université pontificale
et consulter la liste générée automatiquement en cliquant sur le lien suivant : 
Université pontificale catholique

Divers
 L'Université catholique, revue catholique française ayant paru de 1836 à 1855